Lístek může být:
 lístek – odborný botanický pojem – část dlanitě zpeřeného listu 
 kališní lístek
 korunní lístek
 okvětní lístek
 hovorově ale také malý list – zde jako zdrobnělina základního slova 
 hovorové synonymum pro slovo jízdenka, vstupenka, stravenka nebo poukázka apod.
 lodní listek
 v přeneseném významu i jakýkoliv jiný útržek papíru
 ručně napsaný vzkaz na papíře malých rozměrů
 malá cedulka v papírové kartotéce neboli lístkovnici
 korespondenční lístek – otevřená dopisnice respektive druh poštovní listovní zásilky
 jídelní lístek – odborný pojem užívaný v pohostinství a gastronomii
 Lístek (krajka) – technika paličkování krajek

v kultuře
 hudební skladba od Fryderyka Chopina nebo Bedřicha Smetany Lístek do památníku

Externí odkazy